Trusina steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Konjic, Kanton Herzegowina-Neretva, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Berkovići, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina